Cabezas Rubias kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cabezas Rubias (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Huelva, 
 Cabezas Rubias (kommun), Andalusien, Provincia de Huelva, 

Robotskapade Spanienförgreningar